Жезуш (, «Ісус») — португальська власна назва.

Топоніми

Корасан-де-Жезуш (Візеу) — парафія.
 Корасан-де-Жезуш (Лісабон) — парафія.